Кремлево — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Тарногского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Шевденицкий сельсовет.

Расстояние до районного центра Тарногского Городка по автодороге — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Алферовская, Михеевская, Слуда.

По переписи 2002 года население — 40 человек (17 мужчин, 23 женщины). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района